Escapology — пятый сольный студийный альбом Робби Уильямса, вышедший в 2002 году, последний альбом с продюсером и соавтором песен Гаем Чамберсом.

Об альбоме 
Критики негативно отозвались об этом альбоме, сказав о нём «чёрствые песни, шаблонные аранжировки и посредственное написание песен» All Music Guide, Escapology — Robbie Williams: Songs, Reviews, Credits, Awards : Allmusic. Rolling Stone был менее резок, описав его как «неловкая попытка создать поп-рок блокбастер»  . PopMatters сказал, что это был «возможно, самый слабый альбом Робби Уильямса на данный момент» . Благосклонной была рецензент BBC, выделив «Feel» и заметив, что альбом раскрывается после нескольких прослушиваний.

Сам Уильямс сказал об альбоме так: «половина его написана с такой точки зрения — 'Посмотрите, это действительно я со своими слезами клоуна. Меня любят или ненавидят?' Остальная часть про того, о ком я думаю, поднимаясь на сцену. Потому что часть меня не хочет подниматься туда. Это слишком ужасно!».

Диск был перевыпущен для продаж в США для его выпуска там в 2003 году. В некоторых регионах этот альбом выпущен с системой защиты Copy Control.

Список композиций

Английская версия 
 «How Peculiar» (Уильямс/Чамберс) — 3.13
 «Feel» (Уильямс/Чамберс) — 4.22
 «Something Beautiful» (Уильямс/Чамберс) — 4,48
 «Monsoon» (Уильямс/Чамберс) — 3,46
 «Sexed Up» (Уильямс/Чамберс) — 4,19
 «Love Somebody» (Уильямс/Чамберс) — 4,10
 «Revolution» (Уильямс/Чамберс) — 5,44
 «Handsome Man» (Уильямс/Чамберс/Дивой) — 3,54
 «Come Undone» (Уильямс/Оттестад/Гэмильтон/Пьер) — 4,38
 «Me and My Monkey» (Уильямс/Чамберс) — 7,12
 «Song 3» (Уильямс/Чамберс) — 3,48
 «Hot Fudge» (Уильямс/Чамберс) — 4,05
 «Cursed» (Уильямс/Чамберс/Дивой) — 4,01
 «Nan’s Song» (Уильямс) — 3,52

В качестве дополнения за песней «Nan’s Song» следуют две скрытые дорожки. Первая — «How Peculiar (Reprise)», — говорит о положении общества; вторая (после приблизительно шести минут тишины) касается отвлечённых сомнений Уильямса во время свидания со скучной подружкой, иногда называемая «I Tried Love» по первой строчке припева.

Американская версия 
 «Feel» (Уильямс/Чамберс)
 «Monsoon» (Уильямс/Чамберс)
 «Sexed Up» (Уильямс/Чамберс)
 «Get a Little High» (Уильямс/Оттестад)
 «Come Undone» (Уильямс/Оттестад/Гэмильтон/Дэниэл Пьер|Пьер)
 «Something Beautiful» (Уильямс/Чамберс)
 «Love Somebody» (Уильямс/Чамберс)
 «Revolution» (Уильямс/Чамберс)
 «How Peculiar» (Уильямс/Чамберс)
 «One Fine Day» (Уильямс)
 «Me and My Monkey» (Уильямс/Чамберс)
 «Handsome Man» (Уильямс/Чамберс/Дивой)
 «Nan’s Song» (Уильямс)
 «How Peculiar (Reprise)» (Уильямс/Чамберс)

В американском издании от Virgin Records применили уловку для увеличения продаж песен: в нём убрали песни «Song 3», «Hot Fudge», «Cursed», и обе скрытые дорожки, добавив при этом «Get a Little High», «One Fine Day» и переставив «How Peculiar» в середину.

Примечания 

Альбомы со скрытыми дорожками
Альбомы Робби Уильямса
Альбомы EMI Records
Альбомы, записанные на Capitol Studios